Huovari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huovari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Huovari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar